Lyon může být:

 Lyon – francouzské město
 Arrondissement Lyon – okres ve Francii
 Gare de Lyon – nádraží v Paříži
 Kanton Lyon-I a další
 Lyon County – okresy v USA
 Olympique Lyonnais – fotbalový klub

křestní jméno
 Lyon Sprague de Camp (1907–2000) – americký spisovatel

příjmení osob
 Danny Lyon (1942) – americký fotograf a filmař
 Elizabeth Bowes-Lyon (1900–2002) – skotská šlechtična a britská královna
 George Lyon (1858–1938) – kanadský golfista, olympijský vítěz
 Mary Lyon (1797–1849) – americká průkopnice v oblasti vzdělávání žen
 Sue Lyon (1946–2019)– americká herečka

Související články 
 Lion

Rozcestníky - příjmení